Lupașcu (Lupascu, Lupasco):
 Camelia Lupașcu, une rameuse roumaine (1986 -).
 Daniel Lupașcu, un footballeur roumain (1981 -).
 Ștefan Lupașcu, un philosophe français (1900 - 1988).